Film
 Ötödik sebesség (5th Gear) angol ismeretterjesztő filmsorozat (2002)
 Halálos iramban: Ötödik sebesség (Fast Five) amerikai akciófilm (2011)

Zene
 Ötödik sebesség, a Bergendy-együttes albuma (1974)

Rádió
 Ötödik sebesség, a Magyar Rádió ifjúsági műsora (1977–1990)